Алекса́ндр Алекса́ндрович Велика́нов (, с. Голицыно, Саратовская губерния — 5 сентября 1977, Гороховец, Владимирская область) — советский писатель, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Родился в 1898 году в с. Голицыно Балашовского уезда в крестьянской семье. Окончил 1-е Саратовское Александро-Мариинское реальное училище.

С 1916 по 1917 год на фронтах Первой мировой войны.

В июне 1918 года вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Участвовал в Гражданской войне (1918—1920), служил в Чапаевской дивизии, затем в Туркестане. Участник в боях с басмачами, был награждён орденом Красного полумесяца Бухарской Народной Советской Республики III степени (1925). В 1923 году демобилизован по болезни.

Работал учителем, заведующим районным отделом народного образования.

Начал литературную деятельность в 1925 году.

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Воевал с июня 1941 по октябрь 1943 и с июня 1944 года до Победы над Германией на Западном, Брянском, 2-м Белорусском фронтах. С сентября 1941 года служил в 113-м Отдельном автотранспортном батальоне 13-го района авиационного базирования на должностях командира автороты, помощника командира автобата по технической части. С июля 1943 года майор Великанов — командир автобата.

Награждён орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями.

После демобилизации в 1946 году проживал в Горьковской области, где Волго-Вятским книжным издательством были изданы несколько его книг.

Член Союза писателей СССР с 1962 года.

Затем в 1969 году переехал в Гороховец, где занимался литературной деятельностью, один из основателей литературной группы «Исток» при редакции районной газеты.

Умер 5 сентября 1977 года в Гороховце.

Библиография 
 Случай на старой мельнице. Рассказы. — Горький: Кн. изд., 1953. — 52 с. с илл.
 Люди фронтовых дорог. Записки автомобилиста. — М.: Воениздат, 1956. — 236 с; 1 л. илл.
 Знойные ветры. Повесть. — [М.]: Мол. гвардия, 1959. — 192 с. с илл.
 Степные хищники: Роман / [Илл. А. Д. Алямовского]. — Горький: Кн. изд., 1960. — 260 с; 10 л. илл.
 Роман о людях, попавших в водоворот гражданской войны. Описывается зарождение, развитие и разгром банд Сапожкова, Серова, Вакулина, Попова и Маруси в Саратовской Губернии в период с лета 1920 года до весны 1921 года.

Для детей:
 Неосторожный петух. [Рассказы]. — Смоленск: Кн. изд., 1960. — 27 с.
 Тимка из Куриловки. Повесть. [Для детей. Илл. Ю. А. Трупакова]. — Горький: Волго-Вят. кн. изд., 1966. — 84 с. с илл.
 На озере. Рассказы. (Для детей сред, и старш. возраста). [Илл. С. М. Закржевской]. — Горький: Кн. изд., 1954. — 48 с. с илл.
 Четверо на мостике. [Повесть. Для детей. Илл. Б. Н. Разина]. — Горький: Кн. изд., 1963. — 76 с. с илл.
 Подземное путешествие. Сборник рассказов. Для детей сред. и старш. возраста. [Илл. С. В. Шляхтина]. — Горький: Кн. изд., 1957. — 36 с. с илл.
 Барс и Дымка. [Рассказ. Для детей. Илл. С. М. Закржевской]. — Горький: Кн. изд., 1956. — 16 с. с илл.
 О козле и утке, о серой квочке-куропатке, о петухе и Вите-Забияке. [Рассказы]. — Смоленск: Кн. изд., 1957. — 20 с. с илл.
 Копилка мудрости. — Горький: Волго-Вят. кн. изд., 1971. — 80 с. с илл.

В 1998 году в Гороховце вышла посмертная книга писателя «Трудная молодость».

Награды 
 Орден Красной Звезды (Бухарская НСР) III степени (1925 г.)
 Орден Отечественной войны II степени (12 июня 1945)
 Орден Красной Звезды (20 сентября 1944) — за Могилёвскую операцию.
 Медали:
 «За оборону Москвы» (1944),
 «За взятие Кенигсберга»,
 «За победу над Германией»,
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Кавалеры ордена Красной Звезды Бухарской НСР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники освобождения Могилёва
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Саратовского первого реального училища